El Torneig de Washington DC 2016, oficialment conegut com a Citi Open 2016, és una competició tennística jugada sobre pista dura. Fou la 48a edició en categoria masculina i inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP, i la sisena en categoria femenina inclosa en els International Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 16 i el 24 d'agost de 2016 al William H.G. FitzGerald Tennis Center de Washington DC, Estats Units.

El francès Gaël Monfils va aconseguir el títol més important de la seva carrera, ja que fins ara havia perdut totes les finals de categoria superior a les sèries 250. La belga Yanina Wickmayer va fer doblet imposant-se en les finals individual i de dobles. El canadenc Daniel Nestor va guanyar el 90è títol de dobles de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 Web oficial 
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016